Rova steht für:

 Rova von Antananarivo, einen Königspalast auf Madagaskar
 Rova Saxophone Quartet, ein kalifornisches Saxophonensemble 
 Rova (Domžale), ein Ortsteil der Stadt Domžale in Slowenien

Siehe auch:
 Rowa